Румыния на летних Олимпийских играх 2020 года была представлена 101 спортсменом в 17 видах спорта. В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной Румынии стали чемпион Европы в плавании на спине Роберт Глинцэ и серебряная медалистка чемпионата мира 2019 года в академической гребле Симона Радиш, а на церемонии закрытия право нести национальный флаг было доверено каноисту Кэтэлину Чирилэ, завершившему после окончания Олимпийских игр спортивную карьеру.

По итогам соревнований на счету румынских спортсменов были 1 золотая и 3 серебряные медали, что позволило сборной Румынии занять 46-е место в неофициальном медальном зачёте. По количеству наград румынская сборная повторила результат предыдущих Игр.

Медали

Состав сборной 

  Академическая гребля
Баскетбол
  Баскетбол 3×3
 Клаудия Куич
 Габриэла Мэргинян
 Анкуца Стоэнеску
 Соня Урсу

  Бокс
  Дзюдо
  Лёгкая атлетика
  Стрельба
  Стрельба из лука
  Теннис
  Триатлон
  Фехтование
  Футбол
 Михай Айоани
 Раду Бобок
 Тудор Бэлуцэ
 Георг Ганя
 Валентин Георге
 Ион Георге
 Вирджил Гицэ
 Рикардо Григоре
 Алекс Добре
 Марко Дулка
 Роналду Дьякону
 Мариус Марин
 Алекс Пацкану
 Михай Попа
 Андрей Рациу
 Антонио Сефер
 Андрей Сынтян
 Штефан Тырновану
 Эдуард Флореску
 Андрей Чиндрей
 Андрей Чобану
 Флорин Штефан

Результаты соревнований

Баскетбол 3×3 
9 июня 2017 года Исполком Международного олимпийского комитета принял решение включить баскетбол 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. На Играх выступят по 8 сборных у мужчин и женщин. Квалификация осуществлялась по результатам мирового рейтинга и квалификационных турниров.

Соревнования проходили на юге Токио в городском спортивном парке Аоми. В заявку каждой сборной можно было включить по 4 баскетболиста. Длительность каждого матча составляла 10 минут или до того момента, пока одна из сборных не набирала 21 очко.

Женщины

Женская сборная Румынии по баскетболу 3×3 гарантировала себе участие в Олимпийских играх, заняв четвёртое место в мировом рейтинге по состоянию на 1 ноября 2019 года.
Состав

* Место в индивидуальном мировом рейтинге FIBA 3×3 на 6 июня 2021 года.
Результаты
 Групповой этап

  Футбол 

Футбольный турнир традиционно начался до официального начала Олимпийских игр. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек.

Мужчины

Соревнования в мужском футболе прошли с 22 июля по 7 августа. В связи с переносом Олимпийских игр в мужском турнире приняли участие сборные, составленные из игроков не старше 24 лет (родившиеся после 1 января 1997 года), а не 23 как на всех предыдущих Играх. Также в заявку могли войти не более 3 футболистов старше этого возраста.

Олимпийская сборная Румынии по футболу квалифицировалась на Игры, пробившись в полуфинал молодёжного чемпионата Европы 2019 года. Последний раз сборная Румынии выступала на Олимпийских играх в 1964 году.

Состав
Первоначальный состав олимпийской сборной был объявлен 1 июля 2021 года. 9 июля Драгош Неделку, который должен был завершить переход в Фортуну, был выведен из состава по просьбе клуба и заменён на Роналду Дьякону.

Результаты
 Групповой этап (группа B)

Итог: по результатам олимпийского турнира олимпийская сборная Румынии по футболу заняла 11-е место.

Примечания

Ссылки 
 Сборная Румынии на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная Румынии на сайте Olympedia.org
 

Страны на летних Олимпийских играх 2020 года
2021